Bursik oder Bursík ist der Nachname folgender Personen:

 Josef Bursik (* 2000), englischer Fußballtorwart
 Martin Bursík (* 1959), tschechischer Politiker
 Robert J. Bursik († 2017), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe